Motis ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Motis (* 1995), spanische Musikerin
 Giovanni Motis (auch Johannes Motis), italienischer Poet und Apostolischer Sekretär 
 Miguel Ángel Motis Dolader (* 1960), spanischer Historiker und Jurist 

Motiș ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Motiș (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj
 Motiș (Sibiu), Dorf im Kreis Sibiu

MOTIS steht als Abkürzung für:
 Message Oriented Text Interchange System, E-Mail-System, siehe X.400